Het WTA-tennistoernooi van Brisbane (officieel Brisbane International) van 2018 vond plaats van zondag 31 december 2017 tot en met zaterdag 6 januari 2018 in de Australische stad Brisbane, als onderdeel van het tennistoernooi van Brisbane 2018. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Karolína Plíšková was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Spaanse Garbiñe Muguruza kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde. Tijdens haar openingspartij (tweede ronde) moest zij in de derde set de strijd opgeven, wegens kramp.

Het derde reekshoofd, Elina Svitolina uit Oekraïne, won het toernooi. In de finale versloeg zij de Wit-Russische kwalificante Aljaksandra Sasnovitsj in twee sets. Svitolina wist voor het eerst in haar loopbaan het toernooi van Brisbane op haar naam te schrijven. Het was haar elfde WTA-titel, de eerste van 2018. Zij incas­seerde US$ 190.732 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Kiki Bertens strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Bethanie Mattek-Sands en Sania Mirza waren, wegens blessures, niet in staat hun titel te verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Latisha Chan en Andrea Sestini-Hlaváčková, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Andreja Klepač en María José Martínez Sánchez.

Het ongeplaatste Nederlandse duo Kiki Bertens en Demi Schuurs won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vierde geplaatste koppel Andreja Klepač en María José Martínez Sánchez in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Bertens had daar­naast negen eerdere dubbel­spel­titels met een ander partner; Schuurs drie.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek en Alla Koedrjavtseva uit Rusland strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Brisbane 2018
Brisbane